Horatio (en variant av eller Horatius) är ett mansnamn som kan syfta på:

Personer
Horatio Alger, Jr. (1832–1899), amerikansk författare
Horatio Bottomley (1860–1932), brittisk finansman och politiker
Horatio Parker (1863-1919), amerikansk kompositör
Horatio Seymour (1810-1886), amerikansk politiker

Fiktiva personer
Horatio Hornblower – sjöhjälte i böcker av C. S. Forester

Geografi
Horatio, Arkansas – en ort
Horatio, South Carolina – en ort
 Horatio Glacier – en glaciär i Antarktis
 Horatio Island – en ö i Australien
 Horatio Lagoon – en lagun i Australien
Horatio Stump – en bergstopp i Antarktis

Se även
 Mount Horatio

Se även
Horatius – en romersk poet